Bernon bezeichnet:
 Bernon, französische Gemeinde im Département Aube
 Bernon (Fluss), Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Armance

Bernon ist der Name von:
 Bleuette Bernon (1878–1919), französische Schauspielerin
 Gabriel Gaspard Bernon (1780–1825), französischer General der Kavallerie
 Jacques de Bernon (1927–1994), französischer römisch-katholischer Ordensgeistlicher und Bischof von Maroua-Mokolo